Onderdistrict in Indonesië
 Bulang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Batam in de provincie Riouwarchipel
Plaats in Indonesië
 Bulang (Gending), een plaats in het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Bulang (Prambon), een plaats in het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Bulang (Gunung Megang), een plaats in het regentschap Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra